Pițurcă:
 Alexandru Pițurcă
 Victor Pițurcă

Nume de familie românești